Charette (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Charette (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy